Bednayel – comune del Libano del distretto di Baalbek
Bednayel – comune del Libano del distretto di Koura